Houghton kan syfta på:

Personer 
 Bob Houghton
 Israel Houghton
 Katharine Houghton
 Ray Houghton
 Richard Monckton Milnes, 1:e baron Houghton

Geografi

Australien 

 Houghton (ort i Australien), South Australia, Adelaide Hills,

Storbritannien 

 Houghton Saint Giles, ort, England, Norfolk, 
 Houghton on the Hill (ort), England, Leicestershire, 
 Houghton, West Sussex, ort i England, 
 Houghton, Norfolk, 
 Houghton, Hampshire, ort i England, 
 Houghton, Cambridgeshire - en ort i Cambridgeshire, England
 Houghton, Cumbria - en ort i Cumbria, England

Sydafrika 

 Houghton Estate – en förort till Johannesburg

USA 

 Houghton, Iowa, ort, Lee County, 
 Houghton, Michigan, countyhuvudort, Houghton County, 
 Houghton, New York, ort, Allegany County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar